

Patronyme

 André Oulié (1898-1996), dessinateur et scénariste de bande dessinée français ;
 Antoine Oulié (1759-1827), général de brigade français ;
 Marthe Oulié (1901-1941), archéologue et femme de lettres française.

Homonymie de patronyme